Crowell – miejscowość w Anglii.
 Crowell – miejscowość w USA.
 Crowell Island – niezamieszkana wyspa na Oceanie Arktycznym.
 Rodney Crowell – amerykański piosenkarz.